Le terme ligne 324 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne de tramway 324 dans la province de Brabant

Voies ferrées 
 Ligne 324 des chemins de fer hongrois
 Ligne 324 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

324